Jan Bols (schrijver), een Vlaamse schrijver, taalkundige en priester (9 februari 1842 - 15 januari 1921).
 Jan Bols (schaatser), een Nederlandse schaatser (27 augustus 1944).